Zanzibár – Tanzániához tartozó szigetcsoport
 Zanzibar City – a Zanzibár-szigetcsoport székhelye és legnagyobb városa
 Zanzibar – magyar popegyüttes